Notarius är ett släkte av fiskar. Notarius ingår i familjen Ariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Notarius